

Langues 
 Baka, langue nilo-saharienne du Soudan et de la République démocratique du Congo.
 Baka, langue oubanguienne parlée par les Bakas du Cameroun et du Gabon.

Peuples 
 les Baka (peuple du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo)
 les Baka (peuple du Cameroun et du Gabon) (pygmées).

Personnalités 
 Baka est un auteur de bande dessinée.
 Baka est un roi d'Égypte de la .

Cinéma 
 Baka Bukas, film philippin de Samantha Lee sorti en 2016.
 Baka, court métrage franco-allemand d'Arvid Klapper sorti en 2016.

Littérature 
 Baka ! est un roman policier de Dominique Sylvain mettant en scène la détective privée Louise Morvan

Toponymes 
 Baka, un village du Burkina Faso.
 Baka, une localité du Cameroun.
 Baka, un quartier de Jérusalem en Israël.
 Baka, un village du district de Dunajská Streda en Slovaquie.

Noms 
 Baka, nom propre chez certains Asiatiques (en Chine, au Japon, Baka Lim, Baka Lim, Nao, etc.) ;
 Baka est un nom de famille dans plusieurs régions en Algérie (Jijel, Bejaia, Tlemcen, Msila,..)
 Baka est un nom propre chez les Akan (ex. l'ethnie Abbey : de Côte d'Ivoire, en Martinique, du Togo (ex. Kodjo, Baka), du Bénin et du Ghana ;
 aussi nom de plante de 1 m de haut à petits fruits amers et médicamenteux dont se nourrissent les oiseaux)

Autres 
   signifie « imbécile » en japonais. C'est donc pour se moquer de l'appareil kamikaze Ohka (qui entraînait la mort de son occupant lors de son utilisation) que les marins américains le surnommèrent Baka. L'emploi du mot ne se limite pas au contexte d'insulte. Son sens peut varier selon le contexte et la situation / relation entre le locuteur et l'interlocuteur : moquerie gentille avec affection, reproche émotionnel et impulsif, colère, etc.
 Baka-Yoke est un dispositif « anti-crétin » utilisé dans l'industrie.

Voir aussi 
 Gbaka (mini-cars en Côte d'Ivoire)

Homonymie de toponyme